Helfmann ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Helfmann (1848–1896), deutscher Unternehmer
 Philipp Helfmann (1843–1899), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Helfman
 Gelfman